Zawody pucharu świata w biathlonie w Hochfilzen były drugimi w sezonie 2015/2016 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były pomiędzy 11 – 13 grudnia. Rywalizacja odbywała się w sprincie oraz w biegu pościgowym, natomiast zespoły narodowe kobiet i mężczyzn pobiegły w sztafetach.

W biegach sprinterski wygrali Simon Schempp i Franziska Hildebrand. W rozgrywanych dzień później biegach pościgowych zwyciężyli Martin Fourcade oraz Laura Dahlmeier. W ostatniej konkurencji – sztafetach zwycięstwa odniosły Włoszki i Rosjanie.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Sztafety

Wyniki

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Sztafeta mężczyzn

Sztafeta kobiet

Klasyfikacje po zawodach w Hochfilzen

Uwagi

Bibliografia 
 

Hochfilzen
2015 w Austrii
Biathlon w Austrii